Калиновка — деревня в Дновском районе Псковской области России. Входит в состав Искровской волости.

История 
В 1938 году постановлением президиума ВЦИК селение Могилицы переименовано в Калиновка'. Однако до начала 1990-х годов на топографических картах деревня продолжала называться Могилицы.

Население

Примечания 

Населённые пункты Дновского района